

Presentación previa 
El nacionalidad Gilles Müller fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Cabezas de serie 

  Adrián Menéndez-Maceiras (Cuartos de final)
  Austin Krajicek (Primera ronda)
  Ryan Harrison (Primera ronda)
  Michał Przysiężny (Segunda ronda)

  Denis Kudla ''(Primera ronda)
  John-Patrick Smith ''(Cuartos de final)
 ''' Rajeev Ram (Campeón)
  Brydan Klein ''(Primera ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Guadalajara 2015